Козло́во — топоним:

Белоруссия 
 Козлово — деревня в Городокском районе Витебской области.
 Козлово — деревня в Оршанском районе Витебской области.

Польша 
 Козлово — сельская гмина (волость).
 Козлово — деревня в гмине Гродзиск.

Россия 
Астраханская область
 Козлово — село в Володарском районе.

Брянская область
 Козлово — деревня в Комаричском районе.

Владимирская область
 Козлово — деревня в Вязниковском районе

Вологодская область
 Козлово — деревня в Великоустюгском районе
 Козлово — деревня в Бекетовском сельском поселении Вожегодского района.
 Козлово — деревня в Явенгском сельском поселении Вожегодского района.
 Козлово — деревня в Грязовецком районе, Перцевское муниципальное образование.
 Козлово — деревня в Грязовецком районе, Ростиловское муниципальное образование.
 Козлово — деревня в Кирилловском районе, Коварзинское сельское поселение
 Козлово — деревня в Кирилловском районе, Печенгский сельсовет
 Козлово — деревня в Кирилловском районе, Чарозерский сельсовет
 Козлово — деревня в Нюксенском районе
 Козлово — деревня в Сокольском районе
 Козлово — деревня в Устюженском районе
 Козлово — деревня в Харовском районе
 Козлово — деревня в Воскресенском сельском поселении Череповецкого района
 Козлово — деревня в Ягницком сельском поселении Череповецкого района

Забайкальский край
 Козлово — село в Калганском районе

Ивановская область
 Козлово — село в Гаврилово-Посадском районе
 Козлово — деревня в Приволжском районе

Иркутская область
 Козлово — село в Качугском районе

Калужская область
 Козлово — село в Калуге
 Козлово — село в Малоярославецком районе

Кемеровская область
 Козлово — деревня в Топкинском районе

Кировская область
 Козлово — деревня в Юрьянском районе

Костромская область
 Козлово — деревня в Кологривском районе
 Козлово — деревня в Костромском районе
 Козлово — деревня в Макарьевском районе

Красноярский край
 Козлово — деревня в Шушенском районе

Курганская область
 Козлово — в Кетовском районе

Ленинградская область
 Козлово — посёлок в Выборгском районе

Московская область
 Козлово — деревня в Волоколамском районе
 Козлово — деревня в Павлово-Посадском районе
 Козлово — деревня в Рузском районе
 Козлово — деревня в Сергиево-Посадском районе
 Козлово — деревня в городском округе Шаховская

Нижегородская область
 Козлово — деревня в Краснобаковском районе
 Козлово — деревня в Семеновском районе
 Козлово — деревня в Сокольском районе

Новгородская область
 Козлово — деревня в Сушанском сельском поселении Боровичского района.
 Козлово — деревня в Травковском сельском поселении Боровичского района.
 Козлово — деревня в Валдайском районе.
 Козлово — деревня в Мошенском районе.
 Козлово — деревня в Давыдовском сельском поселении Старорусского района
 Козлово — деревня в Пробужденском сельском поселении Старорусского района
 Козлово — деревня в Новосельском сельском поселении Старорусского района

Новосибирская область
 Козлово — деревня в Коченевском районе

Орловская область
 Козлово — деревня в Корсаковском районе

Псковская область
 Козлово — деревня в Великолукском районе
 Козлово — деревня в Гдовском районе Псковской области, Самолвовская волость.
 Козлово — деревня в Гдовском районе Псковской области, Юшкинская волость.
 Козлово — деревня в Невельском районе Псковской области, Ивановская волость.
 Козлово — деревня в Невельском районе Псковской области, Лобковская волость у озера Завережье.
 Козлово — деревня в Невельском районе Псковской области, Лобковская волость у озера Езерище.
 Козлово — деревня в Новосокольническом районе.
 Козлово — деревня в Опочецком районе.
 Козлово — деревня в Плюсском районе.
 Козлово — деревня в Порховском районе
 Козлово — деревня в Себежском районе.

Смоленская область
 Козлово — деревня в Глинковском районе
 Козлово — деревня в Кардымовском районе
 Козлово — деревня в Рославльском районе
 Козлово-1 — деревня в Хиславичском районе Смоленской области
 Козлово-2 — деревня в Хиславичском районе Смоленской области

Тверская область
 Козлово — деревня в Андреапольском районе
 Козлово — деревня в Бежецком районе
 Козлово — деревня в Жарковском районе
 Козлово — деревня в Зубцовском районе
 Козлово — деревня в Калининском районе
 Козлово — деревня в Кашинском районе
 Козлово — посёлок городского типа в Конаковском районе.
 Козлово — деревня в Конаковском районе, Городенское сельское поселение.
 Козлово — деревня в Краснохолмском районе
 Козлово — деревня в Лихославльском районе
 Козлово — деревня в Нелидовском районе, Новосёлковское сельское поселение.
 Козлово — деревня в Нелидовском районе, Селянское сельское поселение.
 Козлово — деревня в Селижаровском районе.
 Козлово — деревня в |Спировском районе.
 Козлово — село в Спировском районе.
 Козлово — деревня в Старицком районе, Паньковское сельское поселение
 Козлово — деревня в Старицком районе, Степуринское сельское поселение
 Козлово — деревня в Торжокском районе
 Козлово — деревня в Торопецком районе

Тульская область
 Козлово — село в Узловском районе

Удмуртия
 Козлово — деревня в Завьяловском районе.
 Козлово — исчезнувшее село в Сарапульском районе.

Чечня
 Козлово — бывшее название хутора Козлов в Наурском районе.

Ярославская область
 Козлово — деревня в Большесельском районе
 Козлово — село в Некоузском районе
 Козлово — деревня в Белосельском сельском поселении Пошехонского района, Свердловский сельский округ.
 Козлово — деревня в Белосельском сельском поселении Пошехонского района, Холмовский сельский округ.
 Козлово — деревня в Ростовском районе
 Козлово — деревня в Тутаевском районе
 Козлово — деревня в Ярославском районе

Украина 
 Козлово — село в Новопсковском районе Луганской области.
 Козлово — село в Ивановском районе Одесской области.

См. также 
 Козлово Озеро
 Козлов
 Козлова
 Козловка
 Козловская
 Козловский
 Козловское